Stade Disonais is een Belgische voetbalclub uit Dison. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 9210 en heeft rood en blauw als kleuren. De club werd opgericht in 2002 en speelt sinds 2020 in de Derde afdeling.

Geschiedenis
Stade Disonais werd opgericht op 16 april 2002 en sloot zich op 30 april 2002 aan bij de KBVB. De club werd opgericht nadat Dison Sport opging in een fusie met RCS Verviétois. De club speelde altijd in de provinciale reeksen en kon pas in 2020 voor het eerst promoveren naar de nationale reeksen.

Resultaten 

Dison
Sportaccommodatie in Luik (provincie)
Dison